Приво́льное (до 1953 года Октя́брьское, до 1948 года Коджамба́к; , ) — село в Первомайском районе Республики Крым, в составе Алексеевского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Алексеевского сельского совета Автономной Республики Крым).

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Динамика численности 

 1806 год — 141 чел.
 1864 год — 94 чел.
 1889 год — 177 чел.
 1892 год — 121 чел.
 1900 год — 180 чел.
 1905 год — 187 чел.
 1911 год — 138 чел.

 1915 год — 130/62 чел.
 1926 год — 206 чел.
 1939 год — 335 чел.
 1989 год — 262 чел.
 2001 год — 134 чел.
 2009 год — 106 чел.
 2014 год — 32 чел.

Современное состояние 
На 2016 год в Привольном числится 2 улицы и 2 территории: кошара Аназакари и кошара Бишуй-1; на 2009 год, по данным сельсовета, село занимало площадь 35 гектаров, на которой в 40 дворах проживало 106 человек. Действует фельдшерско-акушерский пункт

География 
Привольное — село на западе района, в степном Крыму, у границы с Раздольненским районом, высота центра села над уровнем моря — 78 м. Ближайшие населённые пункты — Крыловка в 5 км на север, Степное в 9 км на восток и Алексеевка в 7 км на юг, а также Ветрянка Раздольненского района в 6 км на запад. Расстояние до райцентра около 27 километров (по шоссе), ближайшая железнодорожная станция — Воинка (на линии Джанкой — Армянск) — примерно 47 километров. Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге  от шоссе Кормовое — Степное (по украинской классификации — ).

История 
Первое упоминание деревни Коджамак встречается в «Книге путешествий» Эвлии Челеби под 1667 годом…селения находятся в степи без деревьев, без садов и виноградников. Весь народ здесь топит бычьим, верблюжьим и лошадиным навозом, и они всё время пахнут навозом. Они собирают довольно большие урожаи. Одно киле дает пятьдесят-шестьдесят киле. Все стены их домов сложены из земляного кирпича и из широкого кирпича из навоза. А украшением их является грязная солома. Зато какие прочные эти стены! Эти поселения находятся в степи и не имеют воды. Воду достают лошади бурдюками из колодцев в сто, семьдесят или пятьдесят куладжей, и поят скот и пьют самиВ следующем документе селение встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в последний период Крымского ханства Джан Бак входил в Самарчик кадылык Перекопского каймаканства. После присоединения Крыма к России (8) 19 апреля 1783 года, (8) 19 февраля 1784 года, именным указом Екатерины II сенату, на территории бывшего Крымского ханства была образована Таврическая область и деревня была приписана к Евпаторийскому уезду. После павловских реформ, с 1796 по 1802 год входила в Акмечетский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Коджанбак был включён в состав Джелаирской волости Евпаторийского уезда.

По Ведомости о волостях и селениях, в Евпаторийском уезде с показанием числа дворов и душ… от 19 апреля 1806 года в деревне Коджай-бак числилось 24 двора, 140 крымских татар и 1 ясырь. На военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года деревня Коджамбак обозначена с 25 дворами. После реформы волостного деления 1829 года Каджамбок, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года» отнесли к Атайской волости (переименованной из Джелаирской). На карте 1836 года в деревне 34 двора, как и на карте 1842 года.

В 1860-х годах, после земской реформы Александра II, деревню приписали к Биюк-Асской волости. В «Списке населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года», составленном по результатам VIII ревизии 1864 года, Коджанбак — владельческая татарская деревня, с 12 дворами, 94 жителями, мечетью и обывательской почтовой станцией при колодцах. По обследованиям профессора А. Н. Козловского 1867 года, вода в колодцах деревни была пресная, а их глубина достигала 15—20 саженей (31—42 м). На трехверстовой карте Шуберта 1865—1876 года обозначен хутор Коджанбак с 12 дворами). Согласно «Памятной книжке Таврической губернии за 1867 год», деревня была покинута жителями в 1860—1864 годах, в результате эмиграции крымских татар, особенно массовой после Крымской войны 1853—1856 годов, в Турцию и вновь заселена татарами. Согласно энциклопедическому словарю «Немцы России» в 1887 году в Каджанбак, на 1932 десятины земли, заселились крымские немцы лютеране, а, по «Памятной книге Таврической губернии 1889 года», по результатам Х ревизии 1887 года, в деревне Каджанбак, ошибочно записанной как Чондалай, числилось 28 дворов и 177 жителей. Согласно «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год», в деревне Коджанбак, входившей в Азгана-Карынский участок, был 121 житель в 19 домохозяйствах.

Земская реформа 1890-х годов в Евпаторийском уезде прошла после 1892 года, в результате Коджанбак определили центром Коджанбакской волости. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1900 год» в деревне числилось 180 жителей в 23 дворах (в 1905 было 187 человек, в 1911—138). На 1902 год в деревне работал фельдшер. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Евпаторийский уезд, 1915 год, в селе Коджанбак, центре Коджамбакской волости Евпаторийского уезда, числилось 24 двора с немецким населением в количестве 130 человек приписных жителей и 62 — «посторонних». На 1917 год в селе действовали почтовое отделение, Коджамбакское ссудно-сберегательное товарищество.

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года № 206 «Об изменении административных границ» была упразднена волостная система и в составе Евпаторийского уезда был образован Бакальский район, в который включили село, а в 1922 году уезды получили название округов. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа были отменены, Бакальский район упразднён и село вошло в состав Евпаторийского района. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Коджамбак, центром упразднённого к 1940 году Коджамбакского сельсовета Евпаторийского района, числилось 47 дворов, из них 45 крестьянских, население составляло 206 человек, из них 191 немец, 7 армян и 6 русских, 2 записаны в графе «прочие», действовала немецкая школа. Постановлением ВЦИК РСФСР от 30 октября 1930 года был создан Фрайдорфский еврейский национальный район (переименованный указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 621/6 от 14 декабря 1944 года в Новосёловский) (по другим данным 15 сентября 1931 года) и Коджамбак включили в его состав. По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селе проживало 335 человек.

Вскоре после начала Великой отечественной войны, 18 августа 1941 года крымские немцы были выселены, сначала в Ставропольский край, а затем в Сибирь и северный Казахстан. С 25 июня 1946 года Коджамбак в составе Крымской области РСФСР. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 мая 1948 года, Коджамбак переименовали в Октябрьское. 25 июля 1953 года Новоселовский район был упразднен и село включили в состав Первомайского. Тогда же, видимо, во избежание путаницы с селом Октябрьское, переименовано в Привольное. 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. Время включения в Кормовский сельсовет пока не выяснено: на 15 июня 1960 года село уже числилось в его составе. Указом Президиума Верховного Совета УССР «Об укрупнении сельских районов Крымской области», от 30 декабря 1962 года село присоединили к Евпаторийскому району. 11 февраля 1963 года Евпаторийский район был упразднён и село включили в состав Сакского. 1 января 1965 года, указом Президиума ВС УССР «О внесении изменений в административное районирование УССР — по Крымской области», передади в состав Раздольненского района. 8 декабря 1966 года был восстановлен Первомайский район и село вернули в его состав. С 1976 года в составе Алексеевского сельсовета. По данным переписи 1989 года в селе проживало 262 человека. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Литература

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Первомайского района Крыма
Немецкие сёла Крыма